Sporidiobolaceae är en familj av svampar. Sporidiobolaceae ingår i ordningen Sporidiobolales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sporidiobolaceae